La rivière Blackwater  est le nom de trois rivières différentes de la partie nord-ouest de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, l’une s’écoulant dans la rivière  Mangles, une autre dans le fleuve Buller entre les villes de Westport et Inangahua Junction (dénommé du fait de la couleur noire de l’eau par les Māori qui la découvrirent), et enfin une autre se jetant dans la rivière Little Grey /Māwheraiti. Toutes les trois sont dans un périmètre de quelques kilomètres les unes des autres au sud et à l’est de la ville de Westport.

Blackwater Rivière de Tasman (affluent de la rivière Mangles) 

La plus à l’est des trois rivières du nom de Blackwater (en ) est un cours d'eau, de l’île du Sud  située dans la région de Tasman
Elle s’écoule vers le nord le long d’une vallée raide parallèle et à égale distance de la rivière Matakitaki et de la rivière Tutakis, et atteignant la rivière Mangles juste à l’est de la ville de Murchison. Elle est longue de 

()

Blackwater Rivière de la West Coast (affluent du fleuve Buller) 

La rivière « Blackwater » (en ) de l'Île du Sud dans la région de la West Coast s’écoule vers le nord-nord-ouest sur  à partir des pentes nord du ‘Mont Copernicus’ dans la chaîne de , atteignant le fleuve Buller à  à l’ouest de la ville d’Inangahua Junction dans la partie inférieure des gorges de Buller.

()

Blackwater Rivière de la West Coast (affluent de la rivière Māwheraiti) 

C'est la plus au sud des rivières nommées Blackwater (en ) situées dans l'Île du Sud et qui est constituée par le cours inférieur de la rivière Big, à partir de sa jonction avec la ‘Blackwater Creek’ jusqu’à sa confluence avec la rivière Māwheraiti/Little Grey. Elle s’écoule généralement vers l’ouest sur  avant de tourner au sud immédiatement avant sa jonction avec la rivière Little Grey /Māwheraiti   au nord du centre-ville de Ikamatua. Elle se joint avec la rivière de taille identique nommée Snowy River à  avant sa jonction avec la rivière Little Grey/Māwheraiti .

()

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau en Nouvelle-Zélande
District de Buller
Cours d'eau de la région de la West Coast en Nouvelle-Zélande
Cours d'eau de la région de Tasman en Nouvelle-Zélande